Lincoln Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Lincoln Township (Madison County, Arkansas)
 Lincoln Township (Newton County, Arkansas)
 Lincoln Township (Washington County, Arkansas)

in Illinois:
 Lincoln Township (Illinois)

in Indiana:
 Lincoln Township (Hendricks County, Indiana)
 Lincoln Township (LaPorte County, Indiana)
 Lincoln Township (Newton County, Indiana)
 Lincoln Township (St. Joseph County, Indiana)
 Lincoln Township (White County, Indiana)

in Iowa:
 Lincoln Township (Adair County, Iowa)
 Lincoln Township (Adams County, Iowa)
 Lincoln Township (Appanoose County, Iowa)
 Lincoln Township (Audubon County, Iowa)
 Lincoln Township (Black Hawk County, Iowa)
 Lincoln Township (Buena Vista County, Iowa)
 Lincoln Township (Calhoun County, Iowa)
 Lincoln Township (Cass County, Iowa)
 Lincoln Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Lincoln Township (Clay County, Iowa)
 Lincoln Township (Dallas County, Iowa)
 Lincoln Township (Emmet County, Iowa)
 Lincoln Township (Grundy County, Iowa)
 Lincoln Township (Hamilton County, Iowa)
 Lincoln Township (Harrison County, Iowa)
 Lincoln Township (Iowa County, Iowa)
 Lincoln Township (Johnson County, Iowa)
 Lincoln Township (Kossuth County, Iowa)
 Lincoln Township (Lucas County, Iowa)
 Lincoln Township (Madison County, Iowa)
 Lincoln Township (Mahaska County, Iowa)
 Lincoln Township (Monona County, Iowa)
 Lincoln Township (Montgomery County, Iowa)
 Lincoln Township (O’Brien County, Iowa)
 Lincoln Township (Page County, Iowa)
 Lincoln Township (Plymouth County, Iowa)
 Lincoln Township (Pocahontas County, Iowa)
 Lincoln Township (Polk County, Iowa)
 Lincoln Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Lincoln Township (Poweshiek County, Iowa)
 Lincoln Township (Ringgold County, Iowa)
 Lincoln Township (Scott County, Iowa)
 Lincoln Township (Shelby County, Iowa)
 Lincoln Township (Sioux County, Iowa)
 Lincoln Township (Story County, Iowa)
 Lincoln Township (Tama County, Iowa)
 Lincoln Township (Union County, Iowa)
 Lincoln Township (Warren County, Iowa)
 Lincoln Township (Winnebago County, Iowa)
 Lincoln Township (Winneshiek County, Iowa)
 Lincoln Township (Worth County, Iowa)
 Lincoln Township (Wright County, Iowa)

in Kansas:
 Lincoln Township (Anderson County, Kansas)
 Lincoln Township (Butler County, Kansas)
 Lincoln Township (Cloud County, Kansas)
 Lincoln Township (Coffey County, Kansas)
 Lincoln Township (Crawford County, Kansas)
 Lincoln Township (Decatur County, Kansas)
 Lincoln Township (Dickinson County, Kansas)
 Lincoln Township (Edwards County, Kansas)
 Lincoln Township (Ellsworth County, Kansas)
 Lincoln Township (Franklin County, Kansas)
 Lincoln Township (Grant County, Kansas)
 Lincoln Township (Jackson County, Kansas)
 Lincoln Township (Linn County, Kansas)
 Lincoln Township (Marshall County, Kansas)
 Lincoln Township (Neosho County, Kansas)
 Lincoln Township (Osage County, Kansas)
 Lincoln Township (Ottawa County, Kansas)
 Lincoln Township (Pawnee County, Kansas)
 Lincoln Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Lincoln Township (Reno County, Kansas)
 Lincoln Township (Republic County, Kansas)
 Lincoln Township (Rice County, Kansas)
 Lincoln Township (Russell County, Kansas)
 Lincoln Township (Sedgwick County, Kansas)
 Lincoln Township (Sherman County, Kansas)
 Lincoln Township (Smith County, Kansas)
 Lincoln Township (Stafford County, Kansas)
 Lincoln Township (Washington County, Kansas)

in Michigan:
 Lincoln Township (Arenac County, Michigan)
 Lincoln Township (Clare County, Michigan)
 Lincoln Township (Huron County, Michigan)
 Lincoln Township (Isabella County, Michigan)
 Lincoln Township (Midland County, Michigan)
 Lincoln Township (Newaygo County, Michigan)
 Lincoln Township (Osceola County, Michigan)

in Minnesota:
 Lincoln Township (Blue Earth County, Minnesota)
 Lincoln Township (Marshall County, Minnesota)

in Missouri:
 Lincoln Township (Andrew County, Missouri)
 Lincoln Township (Atchison County, Missouri)
 Lincoln Township (Caldwell County, Missouri)
 Lincoln Township (Christian County, Missouri)
 Lincoln Township (Clark County, Missouri)
 Lincoln Township (Dallas County, Missouri)
 Lincoln Township (Daviess County, Missouri)
 Lincoln Township (Douglas County, Missouri)
 Lincoln Township (Grundy County, Missouri)
 Lincoln Township (Harrison County, Missouri)
 Lincoln Township (Holt County, Missouri)
 Lincoln Township (Jasper County, Missouri)
 Lincoln Township (Lawrence County, Missouri)
 Lincoln Township (Nodaway County, Missouri)
 Lincoln Township (Putnam County, Missouri)
 Lincoln Township (Stone County, Missouri)

in Nebraska:
 Lincoln Township (Antelope County, Nebraska)
 Lincoln Township (Cuming County, Nebraska)
 Lincoln Township (Franklin County, Nebraska)
 Lincoln Township (Gage County, Nebraska)
 Lincoln Township (Kearney County, Nebraska)
 Lincoln Township (Knox County, Nebraska)

in North Dakota:
 Lincoln Township (Emmons County, North Dakota)
 Lincoln Township (Pembina County, North Dakota)

in Ohio:
 Lincoln Township (Ohio)

in Oklahoma:
 Lincoln Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Blaine County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Caddo County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Comanche County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Dewey County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Garfield County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Okfuskee County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Oklahoma County, Oklahoma)
 Lincoln Township (Seminole County, Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Lincoln Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Lincoln Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Lincoln Township (Somerset County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Lincoln Township (Brown County, South Dakota)
 Lincoln Township (Clark County, South Dakota)
 Lincoln Township (Douglas County, South Dakota)
 Lincoln Township (Lincoln County, South Dakota)
 Lincoln Township (Perkins County, South Dakota)
 Lincoln Township (Spink County, South Dakota)
 Lincoln Township (Tripp County, South Dakota)